Tarba peut désigner :
Tarba, la localité située dans le département de Gossina au Burkina Faso
Tarba, la localité située dans le département de Gourcy au Burkina Faso

Homonymie de localités